2. tisočletje pr. n. št. obsega leta od 1001 pr. n. št. do vključno 2000 pr. n. št.

Stoletja in desetletja

Dogodki

Pomembne osebnosti

Pomembne iznajdbe